Netenjakob ist der Name von

 Doris Netenjakob, deutsche Journalistin
 Egon Netenjakob (* 1935), Publizist und Autor des TV-Filmlexikon
 Hülya Doğan-Netenjakob (* 1967), deutsche Schauspielerin
 Moritz Netenjakob (* 1970), deutscher Comedyautor